Die Abkürzung RNE steht für:

 Radio Nacional de España, staatlicher Hörfunk Spaniens, siehe Radiotelevisión Española#Hörfunk
 RailNetEurope, Organisation europäischer Eisenbahninfrastrukturunternehmen (seit 2004)
 Rat für Nachhaltige Entwicklung, Beirat der deutschen Bundesregierung 
 Recht der Nachhaltigen Entwicklung, juristische Fachreihe bei Mohr Siebeck, siehe Wolfgang Kahl (Jurist)
 Rhein-Nahe-Eisenbahn-Gesellschaft, ehemalige Bahngesellschaft zur Errichtung der Nahetalbahn 
 Rendsburg-Neumünstersche Eisenbahn 
 Rundfunk Neues Europa, Vorgänger von Radio Horeb
 IATA-Airline-Code von Air Salone, ehemalige Fluggesellschaft in Sierra Leone
 IATA-Airport-Code des Flughafens Roanne-Renaison, Frankreich 

Abkürzung